Adamik oder Adamík ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Adamik (1925–2005), deutscher Fußballspieler
 Josef Adamík (1947–2009), tschechischer Komponist, Musikpädagoge und Chorleiter
 Richard Adamík (1867–1952), tschechischer Neurologe und Moralidealist
 Sabine Adamik (geb. 1960), deutsche Handballtorhüterin, siehe Sabine Bothe
 Zoltán Adamik (1928–1992), ungarischer Leichtathlet

Siehe auch:

 Adamic